Out of My Head – singolo dei Fastball del 1999
 Out of My Head – album dei D4 del 2005
 Out of My Head – singolo dei Mobile del 2006
 Out of My Head – singolo di Lupe Fiasco del 2011
 Out of My Head – singolo di John Newman del 2014
 Out of My Head – singolo dei Chvrches con i Wednesday Campanella del 2018